Gute Fahrt ist eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift, die vom Delius Klasing Verlag herausgegeben wird. Sie erscheint seit 1950.

Themengebiete 
Die Zeitschrift beschäftigt sich hauptsächlich mit den Automobilherstellern Audi und Volkswagen sowie Porsche. Darüber hinaus zählen die zum VW-Konzern gehörenden Marken Škoda (seit 2016) und seit 2017 auch Seat zum festen Themenspektrum des Magazins. Das Repertoire entspricht dem klassischer Automobil-Zeitschriften. Im Vordergrund stehen Technik, Trends und Fahrberichte. Aber auch Verkehrspolitik, Reportagen und Reiseberichte sind enthalten.

Auflagenstatistik 
 Sie beträgt gegenwärtig  Das entspricht einem Rückgang von  Stück. Der Anteil der Abonnements an der verkauften Auflage liegt bei  Prozent.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Motorpresse (Deutschland)
Ersterscheinung 1950
Delius Klasing Verlag